Existuje více osobností s příjmením Gruss:

 Gustav Gruss (1854–1922) – český astronom
 Josef Gruss (lékař) (1884–1968) – český lékař, sportovec a sportovní funkcionář
 Josef Gruss (herec) (1908–1971) – český herec, scenárista a humorista
 Julius Theodor Gruss, také Julius Theodor Gruß (1825–1865) – český malíř

Podobná příjmení 
 Gross
 Grus